The Three Wishes – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Three Wishes – cortometraggio del 1916 diretto da Lucius Henderson
The Three Wishes – cortometraggio di animazione del 1954 diretto da Lotte Reiniger